Case kan syfta på:

Case IH - en amerikansk jordbrukstillverkare, efterträdare till Case Corporation 1985–
Case Corporation – en före detta amerikansk jordbrukstillverkare.
CASE – två börser i Kairo och Alexandria, se Cairo & Alexandria Stock Exchange.
Casemetodik – en pedagogisk metod.
Henry Dorsett Case – en fiktiv person i William Gibsons trilogi Neuromancer.

Se även
Fallstudie